Espadanedo puede referirse a:

en España 
Junquera de Espadañedo, municipio de la provincia de Orense.
Junquera de Espadañedo (parroquia), lugar y parroquia de dicho municipio.
Espadanedo (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Junquera de Espadañedo, municipio de Junquera de Espadañedo.
O Espadanedo, lugar de la parroquia de Boado, municipio de Mesía.

en Portugal 
 Espadanedo (Cinfães), parroquia del municipio de Cinfães.
 Espadanedo (Macedo de Cavaleiros), parroquia del municipio de Macedo de Cavaleiros.